USS Hopper (DDG-70) — эсминец типа «Арли Бёрк», названный в честь пионера информатики, контр-адмирала Грейс Хоппер. Построен на верфи Bath Iron Works, приписан к морской станции Перл Харбор, штат Гавайи, входит в состав 31-й эскадры эсминцев Тихоокеанского флота США.

Боевая служба

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт корабля

H
Суда по алфавиту